Склад збірної Англії на чемпіонаті Європи 1988 року

Докладніше...Чемпіонат Європи з футболу 1988
Англія 1988